Le terme Coigne peut se référer à:

Toponymie

 Lac Coigne, un plan d'eau de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, de la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Pointe De Coigne, une pointe de terre de la municipalité de Sainte-Barbe (Québec), sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC Le Haut-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Montérégie, au Québec, au Canada.
 Rivière Coigne, un tributaire de la rivière Broadback (bassin hydrographique de la baie James, coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.